Pecz Ármin (1820–1896) kertész
 Pecz Ármin (1855–1927) kertész